Lafarre, commune française de l'Ardèche
 Lafarre, commune française de la Haute-Loire

Voir aussi (homophones)
 Lafare, commune de Vaucluse
 La Fare, toponyme et patronyme.